La palabra octavín puede hacer alusión a varios instrumentos musicales:

El píccolo o flautín, instrumento de viento-madera de la familia de las flautas;
El ottavino, antiguo instrumento de teclado y cuerda pulsada de la familia del clavecín;
Una guitarra pequeña usada en Bolivia y Perú, afinada una octava más arriba de la normal.